Emmanuel Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Emmanuel Church (Connecticut), NRHP-Nr. 99000924
 Emmanuel Church (Maryland), NRHP-Nr. 72001619
 Emmanuel Church (Ohio), NRHP-Nr. 82001392
 Emmanuel Church (Rhode Island), NRHP-Nr. 96000574
 Emmanuel Church (Greenwood, Virginia), NRHP-Nr. 82004535
 Emmanuel Church (Port Conway, Virginia), NRHP-Nr. 86003593

Siehe auch:
 Emmanuel Baptist Church 
 Emmanuel Episcopal Church
 Emmanuel Lutheran Church
 Emmanuel Presbyterian Church